181-я дивизия:
 181-я стрелковая дивизия (1-го формирования) сформирована в 1940 году.
 181-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована в 1941 году.
 181-я стрелковая дивизия (3-го формирования) сформирована в 1943 году.
 181-я дивизия (Народная вооружённая милиция Китая).
 181-я пехотная дивизия (Третий рейх).

de:181. Division
sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#181. divizija